Siikajärvi kan syfta på:
Siikajärvi, Esbo är en stadsdel i Esbo stad, 
Siikajärvi, sjö i Esbo
Siikajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siikajärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 750663-179350), sjö i Pajala kommun,  (4,6 ha)
Siikajärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 750718-179286), sjö i Pajala kommun,  (9,2 ha)
Siikajärvet (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Siikajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (24,3 ha)
Siikajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (16,7 ha)
Siikajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750340-173412), sjö i Kiruna kommun,  (15,8 ha)
Siikajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752648-170030), sjö i Kiruna kommun,  (29,7 ha)
Siikajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752897-170430), sjö i Kiruna kommun,  (17,7 ha)

Finland
Siikajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,40, long 27,05),  (94,3 ha)
Siikajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,78, long 25,53),  (12,8 ha)
Siikajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,88, long 25,18),  (28 ha)
Siikajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,52, long 28,23),  (80,3 ha)
Keski-Siikajärvi,  (43,4 ha)
Iso Siikajärvi och Pieni Siikajärvi,  (18,4 ha)
Siikajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,52, long 29,30),  (20,4 ha)
Ylä-Siikajärvi,  (85,8 ha)
Siikajärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 62,38, long 25,85),  (80,9 ha)
Siikajärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 62,00, long 26,10),  (1,8 km²)
Siikajärvi (Orivesi),  (90,1 ha)
Siikajärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,73, long 28,15),  (2,05 km²)
Siikasenjärvi och Pankajärvi,  (4,97 km²)
Siikajärvi (sjö i Finland, Nyland),  (69,3 ha)

Se även
Siksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn